

Miejscowości w Polsce 
Wg TEWRYT jest ich 2
 Wkra – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck
 Wkra – osada w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Joniec

Cieki wodne 
 Wkra – rzeka w Polsce, dopływ Narwi
 Wkra – struga,  dopływ rzeki Mołstowy
 Wkra – rzeka w Niemczech

Inne 
 Wkra – przystanek kolejowy w Józefowie